Né le , Hatsuo Royama est l'un des experts notoires actuels du karaté Kyokushinkai, avec le grade de Kudan (" dan"). Il est le dirigeant (Kancho) de l'organisation internationale Kyokushin-kan, fondée en 2002 et basée à Kawaguchi (Honbu Dojo), préfecture de Saitama (Japon).

Palmarès de compétiteur (combats kyokushin) 

 All Japan Tournament (1973) : vainqueur.

 All Japan Tournament (1974) : troisième.

 Kyokushin World Open Tournament (1975) : deuxième (battu en finale par Katsuaki Sato).

Notes et références

Liens externes 
 
 Kyokushin-kan Official Website : http://www.kyokushinkan.org
 Kyokushin-kan France : http://www.kyokushinkan.fr/
 Kyokushinkan's blog : http://kyokushinkan.wordpress.com/

Karatéka japonais
Naissance en mars 1948
Zainichi